A Praça Oswaldo Cruz se situa na região do bairro Paraíso, Distrito de Vila Mariana, na Zona Sul da capital do Estado de São Paulo. Tinha como antiga denominação Largo do Paraíso.

Nela tem início a Avenida Paulista. Tem como esquinas: Rua Treze de Maio, Avenida Bernardino de Campos, Rua Desembargador Eliseu Guilherme, Rua Doutor Rafael de Barros e Avenida Paulista.

É uma homenagem ao cientista Doutor Oswaldo Gonçalves Cruz (São Luiz do Paraitinga, São Paulo, 5 de agosto de 1872 — Petrópolis, Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 1917), médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro.

Na praça se encontra a escultura Índio Pescador, de Francisco Leopoldo e Silva e é onde começa a Avenida Paulista.

Tem em suas proximidades o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Shopping Pátio Paulista, o HCor Hospital do Coração, o Hospital Santa Catarina e a Casa das Rosas.

Ligações externas 
 
 Diário de São Paulo-Praça Oswaldo Cruz
 Panoramic-Escultura Índio Pescador

 

Oswaldo Cruz